Weltmeister bezeichnet:
 den Gewinner einer Weltmeisterschaft
 Weltmeister (Automarke) ist eine Automobilmarke des chinesischen Automobilherstellers WM Motor Technology Co.
 Akkordeons, E-Orgeln und E-Pianos (Markenname) der VEB Klingenthaler Harmonikawerke
 Der Weltmeister (1919), deutscher Film
 Der Weltmeister (The ring), Stummfilm von Alfred Hitchcock, (1927)
 Der Weltmeister (1954) (Tschempion mira), sowjetischer Film
 Weltmeister (1994), deutscher Film 
 Der Weltmeister (Theaterstück), Theaterstück von Herbert Achternbusch
 eine Sorte von Brot und Brötchen aus Weizen, Roggen und Hafer

Siehe auch: 

Liste der Listen von Weltmeistern